De African Cup of Nations 1990 was de zeventiende editie van de Afrika Cup, het kampioenschap voor nationale voetbalelftallen. Het vond van 2 tot en met 16 maart plaats in Algerije. Er werd gespeeld in de steden Algiers en Annaba. Algerije (gastland) en Marokko (titelverdediger) waren automatisch geplaatst voor de eindronde. Voor de achtste keer in de geschiedenis van de Afrika Cup won het gastland het kampioenschap.

Kwalificatie

Voorronde 

Angola plaatst zich voor de eerste ronde.

Gabon plaatst zich voor de eerste ronde.

Mali plaatst zich voor de eerste ronde.

Mauritius plaatst zich voor de eerste ronde.

Swaziland won na strafschoppen (3-1) en plaatst zich voor de eerste ronde.

Oeganda trok zich terug, Ethiopië plaatst zich voor de eerste ronde.

Gambia trok zich terug, Guinee plaatst zich voor de eerste ronde.

Mauritanië trok zich terug, Libië plaatst zich voor de eerste ronde.

Madagaskar trok zich terug, Mozambique plaatst zich voor de eerste ronde.

Eerste ronde

Ivoorkust plaatst zich voor de tweede ronde.

Egypte plaatst zich voor de tweede ronde.

Gabon won na strafschoppen (5-3) en plaatst zich voor de tweede ronde.

Nigeria plaatst zich voor de tweede ronde.

Mali plaatst zich voor de tweede ronde.

Zimbabwe plaatst zich voor de tweede ronde.

Zambia plaatst zich voor de tweede ronde.

Kenia won na strafschoppen (6-5) en plaatst zich voor de tweede ronde.

Malawi plaatst zich voor de tweede ronde.

Togo trok zich terug, Senegal plaatst zich voor de tweede ronde.

Libië trok zich terug, Tunesië plaatst zich voor de tweede ronde.

Sierra Leone trok zich terug, Zaïre plaatst zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde 

Egypte plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Nigeria plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

	
Kenia plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Ivoorkust plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Senegal plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Zambia plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Gekwalificeerde landen 

 t = titelverdediger, g = gastland

Speelsteden

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knockoutfase

Halve finales

Om derde plaats

Finale

Doelpuntenmakers
4 doelpunten
  Djamel Menad

3 doelpunten
  Djamel Amani
  Rashidi Yekini

2 doelpunten

1 doelpunt

Eigen doelpunt
  Abdelhakim Serrar (Tegen Senegal)

Beste elf
De volgende spelers werden na afloop verkozen in het Elftal van het Toernooi.
Doel:
 Antar Osmani
Verdediging:
 Ali Benhalima  André Kana-Biyick  Samuel Chomba  Arsène Hobou
Middenveld:
 Djamel Amani  Rabah Madjer  Taher Chérif El-Ouazani  Moses Kpakor
Aanval:
 Webster Chikabala  Djamel Menad

Externe link 

1990
Voetbal in 1990
Voetbal in Algerije
Sportevenement in Algerije